El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2019 fou la setena cursa del temporada 2019 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Montmeló (Montmeló, Catalunya) entre els dies 14 i 16 de juny de 2019.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la MotoGP 

2019
Competicions motociclistes del 2019
2019
2019 a Catalunya